Роздражевский — фамилия; имеет женскую форму Роздражевская.
 Роздражевский, Якуб Иероним (ок. 1621—1662) — польский государственный и военный деятель, каштелян калишский, воевода иновроцлавский (1655—1662).
 Роздражевский, Яцек (ум. 1651) — военный Речи Посполитой, подполковник войск великопольских, участник военных кампаний против восставших украинских казаков.